Diasteem (tandheelkunde), een open ruimte in de tandenrij
Diastema (geslacht), een geslacht van vlinders van de familie uilen (Noctuidae)